Чемпионат Чехии по футболу 2018/2019 — 26-й сезон чемпионата Чехии по футболу. В турнире, который начался 20 июля 2018 года и закончился 26 мая 2019 года, принимали участие 16 клубов. С этого сезона поменялась структура проведения чемпионата. После того, как были сыграны 30 матчей, команды поделились на три группы: группу для определения чемпиона (1—6 места), группу за право участвовать в Лиге Европы (7—10 места) и группу за право остаться в лиге (11—16 места). Команды из каждой группы сыграли мини-турниры.

Клубы-участники

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Потуровая таблица

Чемпионская группа 
В группу попадают шесть команд, занявших в регулярном чемпионате места с 1 по 6. Турнир идёт в один круг, в итоге, каждая команда играет по пять матчей. Очки, набранные в регулярном чемпионате сохраняются. Победитель группы становится чемпионом Чехии.

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Плей-офф за право участвовать в Лиге Европы 
Команды, занявшие места с 7 по 10 играют между собой по системе плей-офф. Каждая команда проводит матчи дома и на выезде. Победитель этого мини-турнира в двухматчевом финале встречается с командой, занявшей в чемпионской группе 4-е место. Победитель финала получает право участвовать в квалификационном раунде Лиги Европы.

Матч за право участвовать в Лиге Европы 

|}

Группа за право остаться в Первой лиге 
В группу попадают шесть команд, занявших в регулярном чемпионате места с 11 по 16. Турнир идёт в один круг, в итоге, каждая команда играет по пять матчей. Очки, набранные в регулярном чемпионате сохраняются. Команды, занявшие 14 и 15 места попадают в плей-офф за право остаться в Первой лиге. Команда, занявшая 16-е место вылетает в низший дивизион.

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Стыковые матчи за право остаться в Первой лиге 
Команды, занявшие 14 и 15 места в группе, в двухматчевом противостоянии с командами, занявшими 2 и 3 места во Второй лиге определяют, кто останется в Первой лиге, а кто покинет её.

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первой лиги 

2018/2019
Чехия
Спорт в Чехии в 2018 году
Спорт в Чехии в 2019 году